Вольдемар Рудольфович Розе (; 11 марта 1897, Рига — 20 января 1939 года) — советский военачальник и разведчик, комбриг.

Биография 
Вольдемар Рудольфович Розе родился в Риге в семье рабочего. По национальности немец, по другим данным — латыш. После окончания школы работал слесарем.

Участник Первой мировой войны с 1914 года, прапорщик. С октября 1917 года по май 1918 года — командир роты в латышском полку.

В РККА с 1918 года, тогда же вступил в ВКП(б). Во время Гражданской войны командовал ротой, отрядом, 153-м стрелковым полком, за бои под Вильно 19—23 апреля 1919 года был награждён орденом Красного Знамени (1919). Позднее командовал стрелковой бригадой 4-й стрелковой дивизии.

В 1920 году окончил Курсы высшего начальствующего состава РККА (КУВНАС), в марте 1921 года — начальник штурмовой колонны войск Южной группы 7-й армии при подавлении Кронштадтского восстания, был награждён Почетным революционным оружием. С 7 июля 1921 года — командир 10-й стрелковой дивизией, с 15 сентября 1921 года — командир и военком 2-й Туркестанской стрелковой дивизии.

В 1921 году — командующий войсками 2-го боеучастка по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии, участвует в подавлении Тамбовского восстания

С 1922 года — на нелегальной работе в Германии по линии Разведупра Штаба РККА. В 1923 году он один из руководителей военного отдела ЦК компартии Германии. 24 марта 1924 года был арестован немецкой политической полицией, на судебном процессе в Лейпциге приговорен к смертной казни за организацию германской ЧК. В 1927 его обменяли на группу немцев, арестованных ОГПУ по обвинению в подготовке террористических актов. По возвращению был награждён вторым орденом Красного знамени.

В 1930 году окончил Военную Академию им. Фрунзе и назначен командиром и военком 16-й стрелковой дивизии. С 1932 года военрук Северного краевого коммунистического университета, с 1933 года — Московского коммунистического университета общественных наук. С декабря 1934 года работал в Главном управлении Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ) начальником военизированной охраны. Уволен в запас РККА 28 октября 1937 года.

В 1938 году В. Р. Розе был арестован органами НКВД, расстрелян 20 января 1939 года. Посмертно реабилитирован в 1956 году.

Звания 
 комбриг — 26.11.36

Награды 
 Почетное революционное оружие — Приказ РВСР № 343 от 12.12.1921
 Два ордена Красного знамени

Выдержки из приказов о награждении:
Утверждается присуждение на основании приказа РВСР 1919 года за № 511 Революционным военным советом Западного фронта ордена Красного Знамени… командиру 153-го стрелкового полка тов. Розе Вольдемару Рудольфовичу за то, что во все время боев с 19 по 21 апреля 1919 г. в городе Вильне он служил для красноармейцев примером бесстрашного красного воина, появляясь в самых опасных для своей жизни местах боевого участка.

Награждается Почетным революционным оружием бывший начальник штурмующей колонны состава войск Южной группы 7-й армии тов. Розе Вольдемар Рудольфович за следующие отличия: тов. Розе в боях под Кронштадтом в марте сего года по своей беззаветной храбрости и геройству занял одно из первых мест среди славных штурмовиков, участвовавших в подавлении кронштадтского мятежа. Появляясь в самых опасных местах, он неустрашимо вел свои части в наступление через группы противника. Его личная исключительная воинская доблесть в значительной мере способствовала успеху кронштадтской операции.

Примечания

Литература 
 Евланов В. А., Петров С. Д. Почётным оружием награждённые. — : 1988.
 Колпакиди А. И., Север А. Спецназ ГРУ: самая полная энциклопедия. — Эксмо, Яуза, 2012.
 Орлов В. Г. Двойной агент. Записки русского контрразведчика. — 1998.

Ссылки 
 «Великая Россия. Имена» — Электронный энциклопедический справочник

Разведчики СССР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Латышские стрелки
Награждённые почётным революционным оружием
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР

Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1939 году